Henry Ley (1595–1638) – angielski arystokrata i polityk, 2. hrabia Marlborough
 Henry Ley (1887–1962) – brytyjski kompozytor i organista